Niemcy:
 Mertendorf – gmina w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Burgenland
 Mertendorf – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland